Talet 777 förekommer i olika sammanhang:

 777 – ett år i den gregorianska kalendern
 777 f.Kr. – ett år
 Boeing 777 – ett tvåmotorigt passagerar- och fraktflygplan utvecklat och tillverkat av Boeing Commercial Airplanes
 777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley : Including Gematria & Sepher Sephiroth – en bok från 1982 av Aleister Crowley